Die 77. Rallye Monte Carlo war der erste Lauf zur Intercontinental Rally Challenge (IRC) 2009. Die Rallye bestand aus 14 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 21. und dem 24. Januar gefahren.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 29 Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye Monte Carlo https://acm.mc/

Einzelnachweise 

2009